Plaats in Indonesië
 Pajaran (Poncokusumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Pajaran (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java